Entropia est le premier livre du second cycle de la saga de fantasy Autre-Monde, écrite par Maxime Chattam.

Résumé 
Un jour, une terrible tempête a frappé la Terre, changeant totalement la nature, faisant oublier la mémoire aux adultes survivants (les Cyniks), les séparant des enfants et adolescents (les Pans), changeant des animaux en créatures féroces. 

En Amérique du Nord, la guerre entre les enfants Pans et les adultes Cyniks est terminée (guerre qui a eu lieu dans les tomes précédents). Matt, Ambre et Tobias, les trois principaux protagonistes adolescents, vivent une vie relativement tranquille à Eden, capitale du monde Pan, même si Matt et Ambre doivent affronter des tensions dans leur relation. Lorsqu'un Tourmenteur, une étrange créature venue du Nord, attaque Eden, les trois amis partent en exploration vers ce qui fut le Canada, contrée où des phénomènes terrifiants et inexplicables se produisent régulièrement.

C'est en chemin qu'ils découvriront une nouvelle menace sur la nouvelle société des Hommes : Ggl et la tempête qu'il génère, Entropia. 

Dans le même temps, les ambassadeurs des Pans avec les Cyniks doivent faire face à un complot mené par un Cynik qui s'oppose à la paix et est favorable à l'esclavage des Pans.

Éditions imprimées 
 
  trad. Sonja Finck, Maximilian Stadler: Alterra 4: Der Herr des Nebels. Roman. Knaur, München 2012

Livre audio

Liens externes  
     
     
 
 Sur le site albin-michel.fr/

Roman de fantasy de Maxime Chattam
Roman de fantasy français
Roman français paru en 2011
2011 en fantasy